Уильям Крюйкшенк:
 Уильям Камберленд Крюйкшенк (1745—1800) — английский химик и медик;
 Уильям Крюйкшенк (ум. 1810 или 1811) — английский химик и медик;
 Уильям Крюйкшенк (1848—1922) — канадский художник.